Lubná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lubná (okres Kroměříž)
 Lubná (okres Rakovník)
 Lubná (okres Svitavy)